Julia Huber (ur. 29 listopada 1998) – austriacka skoczkini narciarska, brązowa medalistka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, mistrzostw świata juniorów i mistrzostw Austrii, druga zawodniczka Pucharu Kontynentalnego 2015/2016, trzecia zawodniczka Alpen Cup 2015/2016.

Kariera 
W 2008 i 2010 zwyciężyła w dziecięcej edycji Turnieju Czterech Skoczni, a w 2009 zajęła w tych zawodach trzecie miejsce.

W latach 2012–2014 startowała głównie w konkursach z cyklu Alpen Cup i FIS Cup, regularnie zdobywając punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi. W styczniu 2014 wzięła udział w konkursie skoków o mistrzostwo świata juniorów w Predazzo i zajęła w nim 36. miejsce. 1 lutego 2014 zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 43. miejsce w Hinzenbach. W konkursach głównych Pucharu Świata wystąpiła jeszcze trzykrotnie (w kolejnych zawodach w Hinzenbach oraz w dwóch konkursach w Ljubnie w 2017), jednak ani razu nie zdobyła punktów do klasyfikacji generalnej.

W styczniu 2015 w Seefeld zwyciężyła w zawodach z cyklu Alpen Cup, co było jej pierwszą wygraną w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską. Na podium zawodów Alpen Cup stanęła jeszcze jeden raz – w sierpniu tego samego roku w Klingenthal zajęła trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej najwyżej uplasowała się w sezonie 2015/2016, zajmując trzecie miejsce.

W sierpniu 2015 zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na siódmej pozycji w Oberwiesenthal. W swojej karierze jeszcze sześciokrotnie zajmowała miejsca w czołowej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego, a trzy razy stała na podium – 11 i 12 grudnia 2015 w Notodden (2. i 3. miejsce) oraz 10 września 2016 w Lillehammer (2. miejsce). W klasyfikacji generalnej sezonu 2015/2016 zajęła drugie miejsce, ze stratą 60 punktów do Sabriny Windmüller.

W lutym 2016 wzięła udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Lillehammer. W konkursie indywidualnym zajęła piąte miejsce, a w konkursie drużyn mieszanych zdobyła brązowy medal, występując w drużynie z Florianem Dagnem i Clemensem Leitnerem.

W październiku 2016 w Eisenerz zdobyła brązowy medal mistrzostw Austrii, przegrywając z Jacqueline Seifriedsberger i Elisabeth Raudaschl.

W lutym 2017 zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym kobiet podczas mistrzostw świata juniorów w Lake Placid, startując w drużynie z Claudią Purker, Sophie Mair i Elisabeth Raudaschl. W zawodach indywidualnych Huber zajęła 24. miejsce, co było jej najlepszym rezultatem w indywidualnych zawodach tej rangi.

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1998